

Населені пункти та їхні частини
 Патшикув — село в гміні Паєнчно Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства
 Патшикув — село в гміні Крамськ Конінського повіту Великопольського воєводства
 Патшикув — лісова осада в гміні Паєнчно Паєнчанського повіту Лодзинського воєводства

Примітки